Сабирзянов — фамилия; имеет женскую форму Сабирзянова.
 Сабирзянов, Абдула Сабирзянович (1900—1973) — советский рабочий, буровой мастер, Герой Социалистического Труда.
 Сабирзянов, Анас Галимзянович (род. 1934) — советский энергетик, Лауреат Государственной премии СССР.

 Сабирзянова, Диляра Харисовна (род. 1981) — российская лыжница.